Bjert Sogn henviser til:

 Nørre Bjert Sogn
 Sønder Bjert Sogn